BQM-74 Chukar — серия беспилотных воздушных самолётов-мишеней.

Разработан и выпускался подразделением  корпорации Northrop в Ньюбери-Парк, штат Калифорния.

Было построено не менее 1600 аппаратов, в основном для военно-морских сил США, а также для Великобритании, ФРГ, Греции, Испании, Италии, Нидерландов,  Ирана, Саудовской Аравии и Японии.

BQM-74 используется главным образом в качестве воздушной цели, способной воспроизвести вражескую угрозу и для ракетных учений.

Несколько оборудованных фотокамерами машин было закуплено Израилем в начале 70-х годов, где получили наименование «Telem». Они успешно применялись в войну судного дня для поиска расположения батарей ЗРК Египта и Сирии. После окончания войны, БПЛА были модернизированы в Израиле — фотокамеры были заменены на видеокамеры.

ТТХ 

 Длина: 3,94 м
 Размах крыльев: 1,76 м
 Высота: 0,71 м
 Пустой вес: 123 кг
 Общая масса: 249 кг
 Силовая установка: 1 × Уильямс J400-WR-404 турбореактивные, 240 фунтов силы (1,1 кН) каждый
 Максимальная скорость: 972 км/ч
 Автономность: 1 час 8 мин
 Практический потолок: 12 000 м

Боевое применение 
В ходе войны Судного дня в 1973 году израильская сторона имела 25 БПЛА MQM-74 «Чукар», все располагались в Синае. В начале войны расположение БПЛА попало под удар египетских штурмовиков МиГ-17, однако подробности и результаты налёта израильтяне не уточняют. В первых пусках израильтянам удалось запустить 23 MQM-74. По израильским данным 5 БПЛА из них было потеряно В течение первого дня войны по данным ЦРУ все 25 MQM-74 были потеряны.

6 декабря 1983 года над Ливаном 3 израильских БПЛА BQM-74 «Телем» были сбиты 2 ракетами советских ЗРК С-200.

В ходе войны в Персидском заливе США развернули 44 БПЛА BQM-74C. В первый день войны удалось запустить 37 из них. 3 не достигли целей так как были перехвачены и сбиты иракскими истребителями (предположительно 2 сбиты МиГ-23 и 1 МиГ-29).

Аварии и катастрофы 
16 ноября 2013 года — (ВМС США), Южная Калифорния
 разбился при испытаниях на корабле ВМС США «». Два матроса получили ранения.

Примечания

Ссылки 
 Northrop MQM/BQM-74 Chukar

Беспилотные самолёты-мишени
Военная продукция Northrop Grumman
Беспилотные самолёты США